— японский футболист и тренер.

Карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клуб «Mitsubishi Motors».

Национальная сборная 
С 1978 по 1988 год сыграл за национальную сборную Японии 75 матчей, в которых забил 37 голов.

Статистика за сборную

Достижения 
 Джей-лига: 1982

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Урава Ред Даймондс»
Футбольные тренеры Японии
Тренеры ФК «Токио»
Тренеры ФК «Урава Ред Даймондс»
Тренеры сборной Японии по футболу
Выпускники университета Васэда